Top League steht für verschiedene Sportveranstaltungen:

 Top League (Japan), die seit 2003 ausgetragene und höchste Spielklasse im japanischen Rugby
 Top League (Kirgisien), die seit 1992 ausgetragene und höchste Spielklasse im kirgisischen Fußball